Алиту́сский декана́т ():
 Алитусский деканат — один из семи деканатов епархии Кайшядориса римско-католической церковной провинции Вильнюса.
  — один из семи деканатов епархии Вилкавишкиса римско-католической церковной провинции Каунаса.